Flynn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Flynn Township (Michigan)
 Flynn Township (Blaine County, Oklahoma)
 Flynn Township (Garfield County, Oklahoma)